Прострация може да се отнася до:
 Прострация - медицинско понятие.
 Прострация - будистки термин.